Сезон 1987/88 стал для «Милана» 54-м в Чемпионате Италии. В этом сезоне команда в 11-й раз в своей истории стала сильнейшей в Серии А.

Летом 1987 года владелец и президент «Милана» Сильвио Берлускони пригласил в клуб нового главного тренера Арриго Сакки, который до этого работал с «Пармой». Под его руководством началась масштабная перестройка команды. В ходе летней летней трансферной кампании «Милан» приобрел полузащитников Рууда Гуллита из «ПСВ», Карло Анчелотти из «Ромы», нападающего Марко ван Бастена из «Аякса», а также еще несколько игроков.   

Команда относительно неудачно выступила в начальной стадии чемпионата. «Милан» завершил 1987 год с отставанием на 5 очков от лидировавшего на тот момент в Серии А  «Наполи». Однако благодаря успешному выступлению в оставшихся играх, «россонери» в итоге удалось завоевать свой первый за последние 9 лет чемпионский титул, опередив в турнирной таблице неаполитанский клуб на 3 очка. Это чемпионство стало первым для Сильвио Берлускони в качестве президента «Милана».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Зима
Трансферные сделки не совершались

Ушли из клуба

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Соревнования

Серия А

Результаты турнира 

Матч был остановлен из-за того, что во вратаря "Ромы" Франко Танкреди была брошена петарда, которая взорвалась рядом с ним. "Милану" присуждено техническое поражение.

Турнирная таблица

Кубок Италии

Групповой этап

1/8 финала

Кубок УЕФА

1-й раунд 

2-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Литература

Примечания

1987